Stewartville – jednostka osadnicza w USA, w stanie Alabama, w hrabstwie Coosa
 Stewartville – miasto w USA, w stanie Minnesota, w hrabstwie Olmsted
 Stewartville – wieś w Gujanie, w regionie Essequibo Islands-West Demerara